Танчук Оксана Михайлівна (* 1971) — українська поетеса-постмодерністка.
 Танчук Юлія Вадимівна — завідувачка відділення Обласної клінічної інфекційної лікарні Харківської обласної ради, заслужений лікар України.

Примітки 

українські прізвища